Poljče (Braslovče), een plaats in de Sloveense gemeente Braslovče
 Poljče (Radovljica), een plaats in de Sloveense gemeente Radovljica